Manos steht für

 Manos, eine deutsche Metal-Band
 MANOS, ein Gymnasium in Dresden, siehe Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium
 Manos, der Dämonenjäger, eine Comic-Serie, die in den 1980ern im Bastei-Verlag erschienen ist.
 Manos: The Hands of Fate, US-Horrorfilm von 1966

Manos ist der Familienname folgender Personen:

 Aspasia Manos (1896–1972), Ehefrau von König Alexander I. von Griechenland
 Gregorios Manos (1851–1928), griechischer Diplomat und Kunstsammler
 James Manos, Jr., US-amerikanischer Fernsehproduzent und Drehbuchautor